Pinedale kan syfta på:

Geografi

Kanada
Pinedale, Alberta, Kanada

USA
Pinedale, Arizona
Pinedale, Kalifornien
Pinedale, New Mexico
Pinedale, Wyoming

Nya Zeeland
Pinedale, Nya Zeeland